

Alimentazione 
Gottardo  – formaggio tipico del Canton Ticino

Onomastica 
Gottardo  – nome proprio di persona italiano maschile
Gottardo  – cognome italiano

Trasporti 
Ferrovia del Gottardo  – linea ferroviaria svizzera
Galleria ferroviaria del San Gottardo  – galleria ferroviaria svizzera
TEE Gottardo  – treno in esercizio sulla linea del Gottardo dal 1961 al 2002

Altro 
Banca del Gottardo  – banca svizzera
Lega del Gottardo  – associazione antinazista svizzera

Pagine correlate 
Gottardi
San Gottardo